Hrvatska:
 Kabal (Farkaševac), naselje u općini Farkaševac
 Kabal (poluotok), hvarski poluotok, koji zatvara Starogradski zaljev sa sjevera
 Veliki Kabal, najviši vrh Mosora